Evelyne Tschoppová (* 19. června 1991 Muttenz) je švýcarská zápasnice–judistka.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v 7 letech v Basileji pod vedením své matky Rety. Od roku 2011 se připravuje v Cortaillodu pod vedením Stéphane Guye. Na vrcholné mezinárodní scéně se prosazuje od roku 2015 s přechodem do nižší pololehké váhové kategorie. V roce 2016 se kvalifikovala na olympijské hry v Riu, kde v prvním kole vyřadila Francouzku Priscillu Gnetovou po jejím zaváhání v rámci pravidel. Ve druhém kole již nestačila na hlavní favoritku Majlindu Kelmendiovou z Kosova.

Vítězství 
 2016 - 1x světový pohár (Almaty)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas ve Švýcarsku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Evelyne Tschoppové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Evelyne Tschoppové na Judobase.org

Švýcarští judisté
Švýcarští olympionici
Narození v roce 1991
Narození 19. června
Narození v kantonu Basilej-venkov
Žijící lidé
Ženy